Meato nasal — nome genérico de três porções do nariz
 Meato superior
 Meato médio
 Meato inferior
 Meato acústico externo — componente da orelha

Desambiguação